Tazo peut se référer à plusieurs choses :
 Tazo, maison de thé américaine ;
 Les , jeu composé de jetons de carton, s'apparentant au Pog.